

Cinema 
Malombra – film diretto da Carmine Gallone (1917)
Malombra – film diretto da Mario Soldati (1942)
Malombra – film diretto da Bruno Gaburro (1984)

Geografia 
Malombra – località di Zerman di Mogliano Veneto

Letteratura 
Malombra – romanzo scritto da Antonio Fogazzaro (1881)

Musica 
Malombra – poema melodrammatico in tre atti e prologo di Renato Simoni e Luigi Orsini dal romanzo omonimo di Antonio Fogazzaro, musica di Marco Enrico Bossi

Televisione 
Malombra – sceneggiato televisivo in quattro puntate (1974)